Гералд Сибон (; родился 19 апреля 1974 года в городе Эммен, Нидерланды) — нидерландский футболист, выступавший на позиции нападающего. Известен по выступлениям за клубы «Шеффилд Уэнсдей», «Херенвен», «Аякс» и ПСВ. Участник Олимпийских игр 2008 в Пекине.

Клубная карьера 
Гералд начал профессиональную карьеру в клубе «Твенте». Он всего три раза вышел на замену в  Эредивизи, после чего покинул команду из-за высокой конкуренции. Сибон присоединился к «ВВВ-Венло» из Эрстедивизи. В новой команде Гералд за два сезона стал одним из лидеров и лучшим бомбардиром, забив 34 мяча. В 1996 году он перешёл в «Роду», которой за год помог выйти в элиту и выиграть Кубок Нидерландов.

В 1997 году Сибон перешёл в амстердамский «Аякс». Конкурентами за место в основе были Вамберто, Шота Арвеладзе, Георгий Кинкладзе и Бриан Лаудруп, поэтому Гералд прочно осел на лавке. Несмотря на это он смог выиграть золотые медали чемпионата и дважды завоевать национальный кубок. В 1999 году Сибон перешёл в английский «Шеффилд Уэнсдей». Сумма трансфера составила 2 млн. евро. За три сезона в Англии он сыграл более 100 матчей и в 2001 году был признан лучшим футболистом года в клубе.

В 2002 году Гералд вернулся на родину, подписав контракт с «Херенвеном». За новую команду он забивал в каждом втором матче и в 2004 году получил приглашение от ПСВ. С клубом из Эйндховена Сибон дважды выиграл чемпионат, завоевал кубок страны, но также, как и в «Аяксе» с трудом выдерживал конкуренцию со стороны Яна Веннегора оф Хесселинка и бразильца Роберта. Летом 2006 года Гералд покинул Нидерланды и перешёл в немецкий «Нюрнберг». 12 августа в матче против «Штутгарта» он дебютировал в Бундеслиге. В новой команде Сибон не смог закрепиться в основе, ни разу в выйдя в стартовом составе. С «Нюрнбергом» он выиграл Кубок Германии, после чего покинул команду.

Сибоне вернулся в «Херенвен», где вновь реанимировал карьеру. В двух из трёх сезонов он стал лучшим бомбардиром команды, а также выиграл очередной кубок страны. В 2010 году Гералд принял приглашение австралийского «Мельбурн Сити». 5 густа в матче против «Сентрал Кост Маринерс» он дебютировал в А-Лиге. 29 августа в поединке против «Перт Глори» Сибон забил свой первый гол за «Мельбурн». По окончании сезона Гералд в третий раз вернулся в «Херенвен», где через год завершил карьеру.

Международная карьера 
В 2008 году в составе олимпийской сборной Нидерландов Сибон принял участие в Олимпийских играх в Пекине. На турнире он сыграл в матчах группового этапа против команд Нигерии, США и Японии. В поединках против японцев и американцев Гералд забил по голу.

Достижения 

Командные

 «Рода»
 Обладатель Кубка Нидерландов — 1996/1997

 «Аякс»
  Чемпионат Нидерландов по футболу — 1997/1998
 Обладатель Кубка Нидерландов — 1997/1998
 Обладатель Кубка Нидерландов — 1998/1999

 ПСВ
  Чемпионат Нидерландов по футболу — 2004/2005
  Чемпионат Нидерландов по футболу — 2005/2006
 Обладатель Кубка Нидерландов — 2004/2005

 «Нюрнберг»
 Обладатель Кубка Германии — 2006/2007

 «Херенвен»
 Обладатель Кубка Нидерландов — 2008/2009

Примечания

Ссылки 
 

Футболисты Нидерландов
Футболисты на летних Олимпийских играх 2008 года
Чемпионы Европы по футболу среди молодёжи
Игроки олимпийской сборной Нидерландов по футболу
Игроки ФК «Твенте»
Игроки ФК ПСВ
Игроки ФК «Херенвен»
Игроки ФК «Шеффилд Уэнсдей»
Игроки ФК «Аякс» Амстердам
Игроки ФК «Рода»
Игроки ФК «Мельбурн Сити»
Игроки ФК «Нюрнберг»
Игроки ФК ВВВ-Венло